Mesoda är ett släkte av plattmaskar. Mesoda ingår i familjen Monocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Mesoda